A Fal (televíziós műsor) (eredeti angol címe: The Wall)

Hasonló címmel 
 The Wall - a Pink Floyd albuma (magyarul: A fal)
 Pink Floyd: A fal